Sundby – area urbana del comune di Ekerö
 Sundby – stazione della metropolitana di Copenaghen
 Martin Johnsrud Sundby – fondista norvegese